O Troféu Ibérico é um torneio de verão de futebol que é disputado em Badajoz, Estremadura (Espanha). É disputado desde 1967, o título não foi disputado entre 1987 e 2004, 2006 e 2015 e 2020 até a atualidade.

Vencedores

Performances por clube

Referências 

Torneios amistosos de futebol da Espanha
Competições internacionais de futebol